Pepe (filme) — filme da década de 1960
 Pepe (futebolista) — futebolista luso- brasileiro 
 Pepe (futebolista brasileiro) — José Macia, futebolista brasileiro que jogou no Santos, de Pelé.
 Pepe (meme) — sapo verde, meme de internet

Outros 
Pepe Reina — futebolista espanhol
Pepe Legal ou Quick Draw McGraw — desenho animado

Ver também 
  Pepê — página de desambiguação.

Desambiguações de antropônimos
Hipocorísticos